Maki kan syfta på:

 Maki F1 – ett japanskt formel 1-stall
 Maki (sushi) – en japansk maträtt
 Maki (politiskt parti) – palestinskt politiskt parti
 Makibishi – en japansk fotangel
 Makier – ett släkte lemurer

 Jirō Maki (1929–2005), fysiker
 Fumihiko Maki (1928–), arkitekt
 Nomiya Maki (1960–), sångerska